Tällihorn ist der Name folgender Berge in der Schweiz:

Kanton Wallis:
 Tällihorn (Saas-Fee), , Felskopf bei Saas-Fee, Bezirk Visp
 Tällihorn (Simplon), , Berggipfel bei Gondo, Gemeinde Zwischbergen

Kanton Graubünden:
 Tällihorn (Safien), , Berggipfel auf der Grenze der Gemeinden Safiental und Vals
 Tällihorn (Vals), , Berggipfel auf der Grenze der Gemeinden Nufenen GR und Vals GR
 Tällihorn (Davos), , Berggipfel zwischen den Tälern Dischma und Sertig, Gemeinde Davos